O Rio Laco é um rio brasileiro que banha o estado do Amazonas, e deságua no lago Pungá.

Jaracui